Sergy (Ain)
Sergy (Aisne)
ook:
Cergy,  Val-d'Oise